Just the Way You Are puede referirse a:
 Just the Way You Are (1977), canción de Billy Joel.
 Just the Way You Are (2010), canción de Bruno Mars.